TVI ist die Abkürzung für:
 Televisão Independente, ein portugiesischer Fernsehsender
 Television Interference, eine Fernsehstörung

TVI